A Botola 2019-20, também conhecida como Moroccan Pro League, é a 64ª temporada, a principal liga profissional marroquina para clubes de futebol, desde a sua criação em 1956.

A temporada começou em 14 de setembro de 2019 e estava programada para terminar em 1º de julho de 2020. No entanto, a temporada foi suspensa em março de 2020, devido à pandemia de COVID-19 no Marrocos , reiniciada em julho e terminou em 11 de outubro de 2020 . CR Khemis Zemamra e Raja Beni Mellal entraram como as duas equipes promovidas do Botola 2 de 2018-19'.

 Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Botola 2. 

 Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play''.

Clubes 2019-20

Promovidos e rebaixados

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Tabela

Resultado

Artilheiros

Campeão

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos